Болдуи́но де́лла Ска́ла (; ок. 1113 — ок. 1166 года) — купец и политический деятель средневековой Италии, из рода Скалигеров.

Биография 
Представитель купеческого рода Скалигеров. Второй сын Ардуино делла Скалы, торговца шерстью. Родился около 1113 года. В молодости был купцом впоследствии начал заниматься политикой. Поддержал партию гибеллинов — сторонников императора Священной римской империи.

В 1147 году был избран одним из консулов ​​Вероны. На этой должности поддерживал императора Фридриха I Барбароссу. В 1155—1156 годах активно участвовал в борьбе с гвельфами Вероны. Однако не смог удержать вступление города в Ломбардскую лигу в 1164 году. Умер приблизительно в 1166 году.

Семья 
Жена: Карафина Гамбарелли
дети:
Леонардино (?—1228)
Изнардино

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
Mario Carrara, Gli Scaligeri, Varese, Dell'Oglio, 1966.
G. M. Varanini, Gli Scaligeri 1277-1387, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il veneto nel medioevo: Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991.
A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il Veneto nel medioevo: Le signorie trecentesche, Verona, Banca Popolare di Verona, 1995.

Ссылки 
 Генеалогия семьи Скалигер
 Скалигеры
 Болдуино делла Скала

Родившиеся в 1110-е годы
Умершие в 1160-е годы
Государственные деятели Средневековья
Болдуино